Moreau se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Corrie S. Moreau
 Émile Moreau
 Fernand Moreau
 Pierre-Arthur Moreau
 Reginald Ernest Moreau